Richard David (né le  à Notre-Dame-de-la-Salette, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1973 avec les Festivals de Hull dans la LHJMQ.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1973-1974 || Festivals de Hull || LHJMQ ||65 ||24 ||22 ||46 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1974-1975 || Festivals de Hull || LHJMQ ||23 ||4 ||8 ||12 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1974-1975 || Éperviers de Sorel || LHJMQ ||34 ||13 ||15 ||28 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1975-1976 || Éperviers de Sorel || LHJMQ ||25 ||17 ||18 ||35 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1975-1976 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||48 ||36 ||50 ||86 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||66 ||52 ||58 ||110 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||69 ||50 ||61 ||111 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Dusters de Binghamton || LAH ||10 ||5 ||2 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Nordiques de Québec || AMH ||14 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Firebirds de Syracuse || LAH ||66 ||29 ||32 ||61 ||36 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1979-1980 || Nordiques de Québec || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Blades d'Érié || EHL ||32 ||10 ||32 ||42 ||47 ||8 ||5 ||5 ||10 ||6     
|-
|1980-1981 || Americans de Rochester || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Express de Fredericton || LAH ||74 ||51 ||32 ||83 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Nordiques de Québec || LNH ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1982-1983 || Express de Fredericton || LAH ||48 ||20 ||36 ||56 ||17 ||12 ||9 ||3 ||12 ||6
|-
|1982-1983 || Nordiques de Québec || LNH ||16 ||3 ||3 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1983-1984 || EV Duisbourg || 2. Bundesliga ||23 ||35 ||20 ||55 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-

| 14 || 0 || 4 || 4 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-  

|31 || 4 || 4 || 8 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
1976 : nommé dans la 1 équipe d'étoiles de l'est
Ligue américaine de hockey
1982 : nommé dans la  d'étoiles

Notes et références 

Naissance en avril 1958
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Festivals de Hull
Joueur des Éperviers de Sorel
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Dusters de Binghamton
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Firebirds de Syracuse
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Blades d'Érié
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur du EV Duisburg
Attaquant de hockey sur glace